Marcovitch peut désigner :

Étymologie 
Marcovitch, comme Markowitz est un patronyme à suffixe patronymique d’origine juive slave. Il est composé du prénom Marco, « Marc », et du suffixe vitch qui signifie « fils de ». Marcovitch signifie donc « fils de Marco ».

Patronyme 

 Daniel Marcovitch (1945-), homme politique français.

Références 

Patronyme slave
Patronyme juif